Aalgraben ist:
 Aalgraben, deutscher Name von Węgornik, Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Police (Pölitz) in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Aalgraben, Bachlauf zum Petznicksee, siehe Uckermärkische Seen
 Aalgraben (Röthen), rechter Teilungslauf der dort Röden genannten Röthen bei Einberg, Stadt Rödental, Landkreis Coburg, Bayern 

Siehe auch:
 Aalbach